A romániai népszámlálások közül az 1948-as, 1956-os, 1966-os, 1977-es, 1992-es és 2011-es vonatkozott Románia mai területére. 1859-ben Moldva és Havasalföld külön-külön tartottak népszámlálást. A fejedelemségek egyesülése utáni Ókirályságban 1884-ben, 1889-ben és 1894-ben becsléssel állapították meg a lakosság számát, 1899-ben és 1912-ben pedig népszámlálást szerveztek. Az 1930-as népszámlálás volt az egyetlen, amely Nagy-Románia területére vonatkozott. Az Antonescu-rendszerben két népszámlálást tartottak: egy általánost 1941-ben, illetve egyet a zsidó vérűek számára 1942 májusában.

Az 1948-as népszámlálás kivételével, amely az anyanyelvet kérdezte, mindegyik népszámlálás tartalmazott a nemzetiségre vonatkozó kérdést.

1866-os becslés

1887-es becslés

1899. decemberi népszámlálás

1912. december 19-i népszámlálás

1930. december 29-i népszámlálás

1941. április 6-i népszámlálás

1948. január 25-i népszámlálás

1956. február 21-i népszámlálás

1966. március 15-i népszámlálás

1977. január 5-i népszámlálás

1992. január 7-i népszámlálás

2002. március 18-i népszámlálás

2011. október 20-i népszámlálás

2021. december 1-i népszámlálás 
Előzetes részeredmények:

Jegyzetek

Fordítás

További információk 
 Recensămintele oficiale ale populației în perioada 1859-1990  [Hivatalos népszámlálások 1859-1990 között]
 
 
 

Nepszamlalasok
Népszámlálások